Davisiella är ett släkte av svampar. Davisiella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Davisiella